Torres Santo Domingo puede hacer referencia a:
 Marta Torres Santo Domingo (n. 1961), filóloga y bibliotecaria española; o
 Nuria Torres Santo Domingo (n. 1960), arabista y bibliotecaria española, hermana de la anterior.